O termo Inimigo Público pode ser:

 The Public Enemy, um filme norte-americano de 1931 com James Cagney.
 Inimigo Público (suplemento) nome de um suplemento de um jornal português.

Outros

 Inimigos Públicos, filme norte-americano de 2009
 Superman/Batman: Inimigos Públicos, história em quadrinhos de 2004
 Superman/Batman: Public Enemies, filme de animação de 2009
Desambiguação